Niemcy:
 Ottobeuren – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Unterallgäu
 Ottobeuren – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Unterallgäu

Inne:
 Ottobeuren – klasztor